Dissimilation kan syfta på:

 Dissimilation (biologi) ‒ en fysiologisk process hos en organism
 Dissimilation (lingvistik) ‒ förändring av ett språkljud så det blir mer olikt ett annat